O'Flynn est un patronyme porté notamment par :

 Liam O'Flynn (1945-2018), musicien traditionnel irlandais, sonneur de uilleann pipes ;
 Patrick O'Flynn (1965-), personnalité politique britannique.